Семенчу́к () — перевал в Украинских Карпатах. Расположен в Путильском районе Черновицкой области, на водоразделе рек Сучава и Сарата на Главном Водораздельном хребте почти на границе с Румынией (в 250 метрах). Высота — 1414 метров. Рядом с перевалом проходит дорога местного значения, которая соединяет сёла Шёпот и Голошина. Дорога грунтовая, труднопроходимая, пригодна только для мотоциклов и автомобилей повышенной проходимости. Зимой перевал закрыт.

В 3 километрах к северо-западу от перевала расположена заброшенная база советской ПВО — РЛС «Памир». На ней ещё сохранились огромные белые шары, внутри которых находились локаторы.

См. также 
 Список перевалов Украинских Карпат

Ссылки 
 

Восточные Карпаты
Украинские Карпаты
Перевалы Украинских Карпат